Tram Express est le nom racine de lignes de transport ferroviaire en région Île-de-France, projetées par Île-de-France Mobilités qui sont ou doivent être exploitées sous forme de tram-train. Ces lignes, implantées en rocade, comprennent ou devraient comprendre :
 la ligne 11 Express du tramway d'Île-de-France, reliant la gare de Sartrouville (Yvelines) à la gare de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), ou , précédemment désignée Tram Express Nord, mise en service sur une partie du parcours le  ;
 la ligne 12 Express du tramway d'Île-de-France, reliant la gare d'Évry-Courcouronnes (Essonne) à la gare de Massy - Palaiseau (Essonne), ou , parfois désignée Tram Express Sud ;
 la ligne 13 Express du tramway d'Île-de-France, reliant la gare de Saint-Cyr (Yvelines) à la gare de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ou , précédemment désignée Tram Express Ouest.